Panduro puede referirse a:
 Panduro, a un soldado de la caballería ligera húngara.
 Panduro, localidad del departamento de La Paz, en Bolivia.
 No confundir con pan duro ni con Pandur, localidad de Hungría.